Spartacus  o Espàrtac  (~120 aC – ~70 aC), gladiador traci sotmès a esclavatge, que esdevingué el líder principal del fracassat alçament d'esclaus contra la República de Roma conegut com la Tercera Guerra Servil
 Spartacus  o Espàrtac (pel·lícula de 1960) , pel·lícula estatunidenca dirigida per Stanley Kubrick estrenada el 1960
 Spartacus (sèrie), sèrie de televisió estatunidenca produïda a Nova Zelanda emesa originalment per Starz entre 2010 i 2013
 Spartacus: Blood and Sand, primera temporada de la sèrie Spartacus
 Spartacus: Gods of the Arena, minisèrie de televisió de la cadena Starz, preqüela de Spartacus: Blood and Sand
 Spartacus International Gay Guide, guia de turisme gai d'àmbit internacional